Fiat 500 o Cinquecento è la denominazione di quattro modelli utilitari prodotti dalla casa automobilistica torinese FIAT a partire dal 1936; la denominazione, portata al debutto nel 1915 con l'omonima concept car, diverrà poi nota sul mercato dal 1936 e da qui in avanti comprenderà, oltre alle vetture di serie della casa madre, anche altre versioni speciali derivate o costruite su licenza.

Il termine Fiat 500, quindi, può essere riferito a:

 Fiat 500, concept car del 1915.
 Fiat 500 "Topolino" del 1936, e alle derivate:
Simca 5 del 1936;
Simca 6 del 1947.

 Fiat Nuova 500 del 1957, e alle derivate:
Fiat-Abarth 500 del 1957;
Ghia 500 Jolly del 1957;
Autobianchi Bianchina del 1957;
Steyr-Puch 500 del 1957;
Fiat 500 Motocarrello, draisina ferroviaria del 1960;
Moretti 500 Coupé del 1961;
Fiat 500 Giannini del 1963;
Ferves Ranger del 1966;
Autobianchi Giardiniera del 1968;
Francis Lombardi 500 My Car del 1968;
Fiat 500 Lucertola del 1969.

 Fiat Cinquecento del 1991.

 Fiat 500 del 2007, e alle derivate:
Abarth 500 del 2008;
Fiat 500L del 2012;
Fiat 500X del 2014.
Fiat 500e del 2020.